Biz se poate referi la:

 Biz, revistă de afaceri din România, cu apariție bilunară.
 .biz, domeniu de internet de nivel superior, pentru afaceri
 Biz Bazar, emisiune economică din România în perioada 2005-2010